Matteo Orsini peut désigner :
 Matteo Orsini, dit Rosso ou le Grand, (1178 – 1246), seigneur de Vicovaro, Licenza, Bardella, Cantalupo, Roccagiovine ;
 Matteo Orsini ( ? – 1238), comte palatin de Céphalonie et Zante de 1194  à 1238 ;
 Matteo Rosso Orsini di Montegiordano ( ? - 1282), sénateur de Rome (1279) et podestat de Sienne (1281) ;
 Matteo Orsini, ( ? -1305), cardinal italien du , créé par le pape Urbain IV (1262) ;
 Matteo Orsini, ( ? -1340), cardinal italien du , créé par le pape Jean XXII (1327).
 Matteo Orsini, pour les français l'abbé Mathieu Orsini, écrivain religieux du .